Niemcy:
 Lietzow – dzielnica Nauen  
 Lietzow – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Rügen